La Temporada 1989 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1989.

Torneos locales

Primera división
Esta temporada se jugó con un número par de equipos (20).

Segunda División

Tercera División

Cuarta División

Copa Chile

Ascensos y descensos

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores 

Cobreloa como campeón de la Primera División 1988 (Eliminado en cuartos de final frente a  Danubio, 1:4)

Colo-Colo como ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 1988 (Eliminado en fase de grupos; 2PG, 1PE, 3PP)

Selección de fútbol de Chile

Enlaces externos
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Notas 

Deporte en Chile en 1989
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 1989